

Hydronymes 
Verdanson (affluent du Lendou), une rivière du sud de la France et un sous-affluent de la Garonne par le Lendou et la Barguelonne.
Verdanson (affluent du Lez), une rivière affluent du Lez qui traverse Montpellier